Малодербе́товское се́льское муниципа́льное образова́ние — сельское поселение в Малодербетовском районе Республике Калмыкия.

Административный центр — село Малые Дербеты.

История 
Современные границы СМО установлены Законом Республики Калмыкия от 25 декабря 2004 года № 277-II-З «Об установлении границ Малодербетовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия» с последующими изменениями и дополнениями

География 
Западная часть СМО расположена в пределах Ергенинской возвышенности, восточная, большая, часть СМО расположена в пределах Сарпинской низменности.

На территории СМО расположены озёра Барманцак (частично), Пришиб (частично), Шарон, относящиеся к Сарпинским озёрам. Площадь всех озёр сильно варьируется. В летний сезон водоёмы могут пересыхать. Речная сеть практически не развита.

Малодербетовское СМО граничит на западе с Октябрьским районом Волгоградской области, на северо-западе — с Плодовитенским СМО Малодербетовского района Калмыкии, на севере — со Светлоярским районом Волгоградской области, на северо-востоке — с Хончнурским, на востоке — Ики-Бухусовским СМО Малодербетовского района и Восходовским СМО Октябрьского района Калмыкии, на юге — с Тундутовским СМО Малодербетовского района.

Население 

Население СМО (на 01.01.2012 г.) составляет 6 426 чел. (6,43 тыс. чел.) или 61,0 % населения РМО. Из них в хуторе Васильев проживает только 7 человек. Плотность населения в СМО составляет 6,62 чел./км² (в РМО — 2,87 чел./км²). Их общего количества населения — 6,43 тыс. чел., население моложе трудоспособного возраста составляет 1,53 тыс. чел., (23,8 %), в трудоспособном возрасте — 3,92 тыс. чел. (60,9 %), старше трудоспособного возраста — 0,98тыс. чел. (15,3 %). Отмечается естественный прирост населения на уровне + 7 чел. в год на 1 000 жителей.

 Национальный состав

Население многонационально: калмыки −59,7 %, русские — 34,6 %, другие национальности — 5,7 %.

Состав сельского поселения

Транспортная инфраструктура 
СМО обладает развитой транспортной инфраструктурой. По территории СМО проходит автодорога федерального значения М-6 «Каспий» (Волгоград — Элиста), протяжённостью 16,5 км; автодороги регионального значения: М-6 «Каспий» — Тундутово — Абганерово (Волгоградская область), протяжённостью 21,0 км и Малые Дербеты — Большой Царын, протяжённостью 39,0 км; а также автодороги местного значения: подъезды от автодороги Малые Дербеты — Большой Царын к посёлкам Ики-Бухус и Ханата

Хутор Васильев связан с селом Малые Дербеты автодорогой с грунтовым покрытием (требует нового строительства, 15 км).

Примечания 

Муниципальные образования Малодербетовского района
Сельские поселения Калмыкии